Фюзешдьярмат () — город в медье Бекеш в Венгрии. Город занимает площадь 127,41 км2, на которой проживает 6542 жителя.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии